Флор де Канья (, «цветок тростника») является брендом рома, поставляемого компанией Ликорера де Никарагуа, со штаб-квартирой в Манагуа, Никарагуа.

История 

Ром «Флор Де Канья» производится компанией "Ликорера Де Никарагуа, АО (Compañía Licorera de Nicaragua, S.A.), членом группы Пеллас (Grupo Pellas), которая была основана в 1937. Ром производят из сахарного тростника, выращенного на плантации, на винокуренном заводе, построенном в городе Чичигальпа в 1890 году.

В 1937 году ром Флор Де Канья был впервые представлен широкой публике. В 1950 году была основана Группа Пелас, она стала первой компанией-поставщиком рома, и в 1959 году впервые экспортировала ром в Венесуэлу, Коста-Рику и другие страны Центральной Америки.

В 1963 году и 1965 году плантация в Чичигальпе подверглась модернизации, и 8 лет спустя второй винокуренный завод был построен в Гондурасе..

После Сандинистской революции 1979 года плантация была национализирована.  В 1996 году плантация была модернизирована.

9 ноября 2007 года компания Ликорера де Никарагуа, производящая ром Флор Де Канья, запустила производство нового рома «Зета». Зета является составным продуктом из четырехлетнего рома и цитруса. Целевой аудиторией напитка является молодежь от 18 лет.

Признание 
Ром Флор Де Канья прославился как один из лучших ромов в Латинской Америке, который получил более 72 медалей за последние 5 лет и являлся наиболее часто награждаемым среди напитков вида ром за этот период. Он получал золотые, серебряные и бронзовые медали, а также высокие рекомендации от известных специалистов винокуренной отрасли.

Продукция 
Ром Флор Де Канья производится как в виде светлого, так и в виде темного.

 Limón (4 года)
 Extra Lite (4 года)
 Extra Dry (4 года)
 Gold (4 года)
 Zeta (4 года)
 Black Label (5 лет)
 Grand Reserve (7 лет)
 Centenario (12 лет)
 Centenario 21 (15 лет, выпускается в фарфоровой бутылке с надписями, выполненными 24-каратным золотом, и специальной сумочкой-чехлом)
 Centenario Gold (18 лет)

Эмблема бренда 

Отличительной чертой Флор Де Канья является его эмблема бренда на всех бутылках. На эмблеме изображены дорога с пальмами по сторонам, которая исчезает за горизонтом. На горизонте виднеется цепь вулканов. На эмблеме также присутствует железная дорога, которая ведет к сахарному заводу Сан-Антонио в г. Чичигалпа, Никарагуа, где ром Флор Де Канья был впервые произведен, и где он продолжает производиться и по сей день. Вулкан, виднеющийся в центре на горизонте, это вулкан Сан-Кристобал, самый высокий вулкан в Никарагуа.

Коктейли 
Коктейли с применением рома:

 Mojito Limon (Мохито Лимон)

Смешайте ¼ унции 4-летнего рома Флор Де Канья Лимон (Flor De Cana Limon 4 Year Old Rum), ½ унции лимонного сока, 1 чайную ложку сахара, 2 унции содовой и листья мяты. Поместите на дно 10-унцевого бокала лист мяты. Затем наполните бокал измельченным льдом, который заполните лимонным ромом Флор Де Канья с сахаром, лимонным соком. Размешайте и добавьте содовую. Коктейль подается украшенным листом мяты.

 Lite Sundae (Легкий пломбир)

Смешайте 4-летний ром Флор Де Канья Экстра Лайт (Flor De Cana Extra Lite 4 Year Old Rum), ванильной мороженое, и добавьте щепотку ванили. Хорошо перемешайте, посыпьте сверху крошеным миндалем и украсьте его шоколадным сиропом.

 Dry Caipirinha (Сухая Кайпиринья)

Смешайте 2½ унции 4-летнего рома Флор Де Канья Экстра Драй (Flor De Cana Extra Dry 4 Year Old Rum), 1 нарезанный дольками лайм, 2 чайные ложки сахара. Выжмите лайм в сахар, и перемешайте до однородной массы, добавьте ром и лед в бокал.

 Golden Pineapple (Золотой Ананас)

Смешайте 2 унции 4-летнего рома Флор Де Канья Голд (Flor De Cana Gold 4 Year Old Rum), 4 унции ананасового сока, и 1 унцию сахарного сиропа. Смешайте вместе и украсьте ¼ ананасовой дольки.

Источники

Ссылки 

 сайт Флор Де Канья на русском языке
 Ron Flor de Caña official site
 официальный сайт компании Ликорера де Никарагуа, АО (Compañía Licorera de Nicaragua, S.A.)
 официальный сайт Группо Пеллас (Grupo Pellas)
 BoozeBasher review of Flor de Caña Gold Rum

Ром
Экономика Никарагуа